Diepoltshofen ist der Ortsname von

 Diepoltshofen (Maisach), Ortsteil der Gemeinde Maisach, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Diepoltshofen (Waidhofen), Ortsteil der Gemeinde Waidhofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Diepoldshofen